Торрегамонес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сайяго. Занимает площадь 37 км². Население — 303 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 52 км.

Покровителями города считаются святой Ильдефонс Толедский и святая дева дель Темпло.

Население

Примечания

Ссылки 
 Nortecastilla

Муниципалитеты Саморы